Geografia:
 Said (o Said Misr) és el nom donat pels mamelucs i sota l'Imperi Otomà a l'Alt Egipte
 Saïd (personatge literari), protagonista de l'obra Mar i cel d'Àngel Guimerà.
 Port Saïd, ciutat d'Egipte
 Governació de Port Saïd, governació d'Egipte
Biografia:
 Edward Said o Edward Saïd, nacionalista palestí
 Mulay Said, sultà rebel alauita (Marroc)
 Al-Bu Said (Al Busaid), dinastia d'Oman
 Nuri al-Said o Nuri Pasha al-Said, polític iraquià durant el mandat britànic i el regne de l'Iraq
 Bob Said, pilot de curses automobilístiques estatunidenc 
 Abdelmadjid Sidi Said, líder del sindicat algerià UGTA

 Pseudònim de Joan Bardina i Castarà